James Island kan syfta på följande:
 Kunta Kinteh Island, ö och världsarv i Gambia, tidigare benämnd James Island
 James Island, British Columbia, ö i Kanada